Osso puede referirse a:

 Osso de Cinca, municipio español perteneciente a la Provincia de Huesca y la comarca Bajo Cinca, en la comunidad autónoma de Aragón, España
 Ossó de Sió, municipio español de la provincia de Lérida, Comunidad autónoma de Cataluña, España